Trampolina 3 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje oraz półfinał odbyły się 19 lipca, a finał został rozegrany 20 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 56 zawodników z 35 państw. Osiemnastu najlepszych zawodników z fazy eliminacyjnej przeszło do półfinału, natomiast dwunastu najlepszych półfinalistów awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwycięzcą konkurencji został reprezentant Chin Xie Siyi. Drugą pozycję zajął zawodnik z Niemiec Patrick Hausding, trzecią zaś reprezentujący Rosję Ilja Zacharow.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017